Таккинарди — фамилия:

 Таккинарди, Алессио (род. 1975) — итальянский футболист.
 Таккинарди, Гвидо (1840—1917) — итальянский композитор и музыкальный педагог. 
 Таккинарди, Никколо (1772—1860) — итальянский оперный певец (тенор) и педагог
 Таккинарди-Персиани, Фанни (1812—1867) — итальянская оперная певица (сопрано), дочь Никколо Таккинарди